Пара Мария Хосе Мартинес Санчес / Лурдес Домингес Лино завоёвывает чемпионский титул.

Прошлогодние победительницы — Флавия Пеннетта и Хисела Дулко — не принимали участия в турнире.

Общая информация 
Дуэт Мария Хосе Мартинес Санчес / Лурдес Домингес Лино завоёвывает первый совместный титул после более чем одиннадцатилетнего перерыва. Ранее испанки побеждали на двух 25-тысячниках женского тура ITF весной 1999 и осенью 2000 года.

Мария Хосе лишь один свой титул WTA и лишь три финала на этом уровне добывает в паре не с соотечественницей.

Посев 

  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Четвертьфинал, отказ)
  Акгуль Аманмурадова /  Андреа Главачкова (Первый раунд)

<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Аранча Парра Сантонха (Финал)
<li>  Вера Душевина /  Алла Кудрявцева (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2011